Saatçioğlu ist der Familienname folgender Personen:

 Burhan Saatcioglu (* 1973), türkischer Fußballspieler
 Fikret Saatçioğlu (1910–1983), türkischer Forstwissenschaftler und Minister
 Ömer Saatçioğlu (* 1939), türkischer Hochschullehrer, Rektor der Technischen Universität des Nahen Ostens